Termenul „Waldorf” se poate referi la:

 Waldorf (Rheinland-Pfalz)
 Waldorf (Bornheim), cartier din Bornheim (Rheinland)
 Waldorf (Blankenheim), localitate ce aparține de Blankenheim (Ahr)

 Waldorf (Maryland)

 Waldorf, sistem pedagogic

Vezi și
 Walldorf